Hohenlinden ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Hohenlinden, Gemeinde im Landkreis Ebersberg, Bayern
 Hohenlinden (Überlingen), Ortsteil von Überlingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Hohenlinden, deutscher Name von Żmijewo, Ort in der Gmina Zbiczno, Powiat Brodnicki, Polen
 Hohenlinden, anderer Name der Burg Hollende bei Wetter, Hessen
 Hohenlinden (Mississippi), Siedlung auf gemeindefreiem Gebiet (unincorporated community) im US-Bundesstaat Mississippi